Øby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Øby (Husby Sogn) – en bebyggelse i Husby Sogn, Holstebro Kommune
 Øby (Viskum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Viskum Sogn, Viborg Kommune